Любомировка () — село,
Кировский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321582005. Население по переписи 2001 года составляло 191 человек.

Географическое положение 
Село Любомировка находится на правом берегу реки Солёная,
на противоположном берегу расположено село Берестовое.

История 
 1770 год — дата основания как имение Довбыша.
 В 1925 году переименовано в село Любомировка.

Примечания